Па́вел Ба́тов:
 Батов, Павел Иванович (1897—1985) — советский военачальник, генерал армии.
 Батов, Павел Михайлович (1887—1972) — русский военный лётчик, штабс-капитан.